Schwalbenschwanz (nach dem gegabelten Schwanz der Schwalben)  bezeichnet:
 einen Schmetterling aus der Familie der Ritterfalter, Papilio machaon, siehe  Schwalbenschwanz (Schmetterling)
 eine Unterfamilie der Ritterfalter: Schwalbenschwänze (Papilioninae)
 eine Verbindungstechnik im Maschinenbau oder zur Holzverbindung, die Schwalbenschwanzverbindung
 das in der Mitte gespaltene Rückenteil der Jacke eines Fracks, siehe Schoß (Kleidung)
 eine große seitliche Einkerbung am dem Mast abgewandten Rand einer Flagge, siehe Flagge #Format
 eine Zierform von Burgzinnen, die Schwalbenschwanzzinne
 Schwalbenschwanzführung, eine Form der Gleitführung
 eine Form der Käfigschienenführung mit Nadelkäfigen, siehe Käfigschienenführung #Ausführung mit Nadeln
 einen Streckenabschnitt der Nürburgring Nordschleife, siehe Nordschleife#Streckenabschnitte

Siehe auch: